Сезон 1958/59 стал для «Манчестер Юнайтед» 57-м сезоном в Футбольной лиге и 14-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Это был первый сезон перестройки команды после мюнхенской трагедии, произошедшей в предыдущем сезоне и унёсшей жизни восьми игроков. «Юнайтед» завершил сезон на 2-м месте чемпионата. Самым заметным приобретением стал нападающий Альберт Куиксолл, купленный у «Шеффилд Уэнсдей».

Лучшим бомбардиром команды в сезоне стал выживший в Мюнхене Бобби Чарльтон, забивший 29 голов. Альберт Скэнлон забил 16 голов, играя на левом фланге атаки.

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1958/59 на сайте StretfordEnd.co.uk

1958/1959
Манчестер Юнайтед